Razgrad (oblast); een oblast in Bulgarije
Razgrad (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Razgrad (dialect); een Turks dialect